Chaïne Staelens (né en 1980), joueuse de volleyball néerlandaise ;
 Gary Staelens (né en 1984), joueur de basket-ball français ;
 Guillaume Staelens (né en 1973), romancier français ; 
 Jean-Pierre Staelens (1945-1999), ancien joueur de basket-ball français ;
 Kim Staelens (né en 1982), joueuse de volleyball néerlandaise ;
 Lorenzo Staelens (né en 1964), ancien joueur de football belge.

Homonymie de patronyme